Critics’ Choice Movie Awards 2016 steht für:

 Critics’ Choice Movie Awards 2016 (Januar)
 Critics’ Choice Movie Awards 2016 (Dezember)